Sprengel kan som auktorsförkortning betyda:

 Anton Sprengel
 Kurt Sprengel

Robotskapade auktorsförkortningar